

Nom de famille 

 Gerald Durrell (1925-1995), naturaliste, écrivain, et présentateur de télévision britannique ;
 Lawrence Durrell (1912-1990), écrivain britannique ;
 Lee McGeorge Durrell (1949-), naturaliste, biologiste, auteur et présentatrice de télévision britannique ;
 Margaret Durrell (1919-2007), sœur de Lawrence Durell ;
 Michael Durrell (1943-), acteur américain ;
 Rebecca Durrell (1988-), coureuse cycliste britannique.

Autres 
 (2231) Durrell, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.